Raccoon Key ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Raccoon Key (Florida)
 Raccoon Key (Georgia)
 Raccoon Key (South Carolina)